El término Dzununcán puede hacer referencia a:

 Haltunchén-Dzununcán, una hacienda localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Dzununcán, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Dzununcán, una población localizada en el municipio de Motul, Yucatán, México;
 San Juan Bautista Dzununcán, una población localizada en el municipio de Tizimín, Yucatán, México.